WXXI ist das Rufzeichen eines Public-Broadcast-UKW-, Mittelwellen- und Fernsehsenders aus Rochester, New York. Sie alle werden vom WXXI Public Broadcasting Council betrieben, einer Community-NGO mit rund 36.000 Mitgliedern.

WXXI-AM 
WXXI-AM („Your News Station“) ist der Hauptsender des Verbundes und überträgt ein 24-Stunden-News- und Talk-Programm. Das Programm wird auch auf einem HD-Kanal von WXXI-FM übertragen. WXXI-AM sendet auf MW 1370 kHz.

WXXI-FM 
Der UKW-Sender überträgt auf 91,5 MHz ein Klassik-Format, unterbrochen von NPR-News-Beiträgen.

WXXI-TV 
WXXI-TV sendet auf Kanal 21 in Rochester und ist ein PBS-Netzwerksender für die Rochester Metropolitan Area.

Weblinks 
 wxxi.org

Einzelnachweise 

Rundfunkveranstalter
Public Media Broadcaster (Vereinigte Staaten)
Medienunternehmen (New York)

Hörfunksender (Vereinigte Staaten)
Sendestart 1984

Englischsprachiger Fernsehsender (Vereinigte Staaten)
WXXI
Sendestart 1966
Unternehmen (Rochester, New York)
Abkürzung